Manzini ist

 die Bezeichnung für die größte Stadt in Eswatini, siehe Manzini
 die Bezeichnung für eine Region in Eswatini, siehe Manzini (Region)
 der Name eines früheren südafrikanischen Geheimdienstchefs, siehe Manala Manzini

Manzini ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Manzini (* 1964), italienischer Schauspieler, Drehbuch- und Romanautor
 Italia Almirante Manzini (1890–1941), italienische Stummfilmdiva
 Musa Manzini (* 1971), südafrikanischer Jazzmusiker
 Pier Angelo Conti-Manzini (1946–2003), italienischer Ruderer

Siehe auch:
 Mancini, italienischer Familienname